

Astronomia
4653 Tommaso – asteroide della fascia principale

Cinema
Tommaso – cortometraggio documentario del 1967 diretto da Cecilia Mangini
Tommaso – film TV del 2001 diretto da Raffaele Mertes
Tommaso – film del 2016 diretto da Kim Rossi Stuart
Tommaso – film del 2019 diretto da Abel Ferrara

Musica
Tommaso – album di Piotta
Tommaso! – album di Marcella Bella

Onomastica
Tommaso – nome proprio di persona italiano maschile
 Tommaso – cognome italiano

Persone
Nome
Tommaso – apostolo
Tommaso – prefetto del pretorio d'Africa negli anni 560
Tommaso – vescovo di Firenze
Tommaso d'Aquino – religioso domenicano italiano, Dottore della Chiesa e santo
Tommaso I di Costantinopoli – Patriarca ecumenico di Costantinopoli
Tommaso II di Costantinopoli – Patriarca ecumenico di Costantinopoli
Tommaso d'Inghilterra – scrittore anglo-normanno alla corte di Enrico II d'Inghilterra
Tommaso di Villanova – arcivescovo di Valencia 
Cognome
Bruno Tommaso – contrabbassista, compositore, arrangiatore, direttore d'orchestra e jazzista italiano
Giovanni Tommaso – contrabbassista italiano
Michelangelo Tommaso – attore italiano
Pietro Tommaso – vescovo francese, patriarca di Costantinopoli

Testi religiosi
Apocalisse di Tommaso – apocrifo del Nuovo Testamento
Atti di Tommaso – apocrifo del Nuovo Testamento
Libro di Tommaso – vangelo gnostico
Vangelo di Tommaso – vangelo che raccoglie diversi detti di Gesù

Pagine correlate
Tommasi
Tomaso
San Tommaso
Tommaso d'Aquino (disambigua)
Tommaso di Costantinopoli
Tommaso di Saluzzo
Tommaso di Savoia
Di Tommaso